Manzanal del Barco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manzanal del Barco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Manzanal del Barco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar